Nils Politt (1994-), coureur cycliste allemand,
  (1956-), artiste de cabaret allemande.

Patronyme allemand